

Mathématiques 
 Saillant (forme saillante) : angle saillant en mathématiques

Neurosciences 
 Saillance, qualité de ce qui est saillant.

Patronyme 

 François-Ignace de Baglion de Saillant (1634-1698), prélat français ;
 Charles-Jacques Saillant (1747-1814), médecin français ;
 Charles de Lasteyrie du Saillant (1877-1936), inspecteur des finances, banquier et homme politique français ;
 Louis Saillant (1910-1974), syndicaliste et résistant français ;
 Gérard Saillant (1945-), professeur chirurgien orthopédiste et traumatologique français ;
 François Saillant (1946-), écrivain et militant politique québécois

Toponyme 

 Saillant, ancienne commune française de la Creuse, aujourd'hui intégrée à Saint-Médard-la-Rochette
 Saillant commune française située dans le département du Puy-de-Dôme ;
 Le Saillant : village de Corrèze ;
 Pic Saillant, pic des Pyrénées ;

Art de la guerre 
 Saillant, caractéristique du champ de bataille qui se projette en territoire ennemi, en particulier :
 Saillant d'Ypres, zone de la ligne du front Ouest, entourant la ville flamande d’Ypres, lieu des batailles d'Ypres, lors de la Première Guerre mondiale ;
 Saillant de Saint-Mihiel, champ de bataille de la Première Guerre mondiale, dans la Meuse ;
 Bataille du Saillant, dans les Ardennes belges, pendant la Seconde Guerre mondiale.